— один из восьми основных мужских титулов («корон») сёги. Учреждён газетой «Санкэй симбун», одновременно с титулом по го «дзюдан», в 1962 году. Назван в честь легендарного сёгиста XIX века Амано Сохо (1816—1859), одного из сильнейших сёгистов эпохи Эдо.

 каждого сезона проходит в первой половине года, а финальный титульный матч (до трёх побед одной из сторон) проводится в июне—июле. Контроль времени в финальном матче составляет по 4 часа каждому, бёёми — 1 минута.

До 1994 года включительно титул кисэй разыгрывался 2 раза в год; с 1995 года он, как и все остальные короны сёги, разыгрывается ежегодно.

С 2008 по 2018 годы титулом непрерывно владел Ёсихару Хабу. В 2018 году Хабу уступил его Масаюки Тоёсиме, в 2019 году титул перешёл к Акире Ватанабэ, а в 2020 году его завоевал самый молодой в истории сёги обладатель титула — 17-летний вундеркинд Сота Фудзии.

Пожизненный кисэй 
Титул  даётся за завоевание титула кисэй в сумме 5 раз. Его обладатели:
 1-й пожизненный кисэй Ясухару Ояма,
 2-й пожизненный кисэй Макото Накахара,
 3-й пожизненный кисэй Кунио Ёнэнага,
 4-й пожизненный кисэй Ясумицу Сато,
 5-й пожизненный кисэй Ёсихару Хабу.

Титульные матчи Кисэй в XXI веке

Ссылки 
 Официальный сайт матча Кисэй 
 Блог матча Кисэй 
 Титульный матч Кисэй  (NSR)

Примечания 

Титулы сёги